La temporada 2022 de las Grandes Ligas de Béisbol tuvo su temporada regular del 7 de abril hasta el 2 de octubre.

El Juego de las Estrellas se disputó el 19 de julio en el Dodger Stadium casa de los Dodgers.

La Serie Mundial de 2022 se disputó entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre.

Temporada regular 

Durante la temporada regular, cada equipo disputará un total de 162 encuentros. 19 juegos contra cada rival de división, seis o siete juegos contra los equipos de otras dos divisiones de su liga, y 20 juegos contra equipos de la división equivalente de la liga contraria. 
Los enfrentamientos interligas serán: 
 Este de la Americana vs Central de la Nacional
 Central de la Americana vs Oeste de la Nacional
 Oeste de la Americana vs Este de la Nacional

Clasificación 
 Liga Americana 

Actualizado al 5 de octubre de 2022. Liga Nacional 

Actualizado al 5 de octubre de 2022.

Juego de las Estrellas 2022 

El Juego de las Estrellas de la MLB 2022 fue la 92.ª edición y se disputó el 19 de julio en el Dodger Stadium de los Los Angeles Dodgers.

La Liga Americana se adjudicó el juego por novena edición consecutiva. En tanto Giancarlo Stanton fue nombrado MVP.

Postemporada 

A partir de esta temporada habrá modificaciones al sistema de playoffs, pues en cada liga calificarán seis equipos, avanzando los campeones divisionales, así como los siguientes tres mejores equipos con mejor porcentaje. De esta forma, los dos mejores campeones divisionales avanzarán directo a las Series Divisionales, mientras que el tercer campeón divisional, junto a los segundos lugares divisionales se enfrentarán en series de comodín al mejor de tres juegos, los dos ganadores, se enfrentarán a los dos equipos calificados a las series divisionales, al mejor de cinco juegos en formato 2-2-1, posteriormente los dos ganadores de las series divisionales se enfrentarán a las series de campeonato donde avanzará el mejor a siete juegos en formato 2-3-2. Los campeones de las ligas nacional y americana se enfrentarán en la serie mundial donde ganará el mejor a siete juegos.

El calendario de la postemporada se dio a conocer el 15 de agosto, y derivado de la nueva serie de comodines (que se realizarán entre el 7 y 9 de octubre), el aplazamiento de juegos por el paro laboral y demás cambios en el calendario, por primera vez desde 1915, la Serie Mundial iniciará en viernes (28 de octubre), además de que si llegara a extenderse la serie a siete juegos, este se realizaría el 5 de noviembre, siendo la fecha de culminación de temporada más tardía en la historia de Grandes Ligas.

Series de comodines 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Americana

Liga Nacional

Series Divisionales 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5).

Liga Americana

Liga Nacional

Series de Campeonato 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Americana

Liga Nacional

Serie Mundial 

 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Notas

Véase también 

 Grandes Ligas
 Béisbol
 Serie Mundial

Referencias 

2022
Béisbol en 2022
Deporte en Estados Unidos en 2022
Deporte en Canadá en 2022